Paradigma (griechisch παράδειγμα) steht für:
 Paradigma, grundsätzliche Denkweise, Lehrmeinung
 Paradigma (Linguistik), Schema, nach dem Wortformen gebildet werden
 Programmierparadigma, ein fundamentaler Programmierstil
 Paradigma (Erzählung), eine Textart
 Paradigma (Psychologie), in der Psychologie verwendete, oft wiederholte Art der Experimentdurchführung
Siehe auch: